Grünscheider Mühle steht für:

 Grünscheider Mühle (Burscheid), ehemalige Wassermühle in der Kleinstadt Burscheid im Rheinisch-Bergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Grünscheider Mühle (Leichlingen), Ortsteil von Leichlingen (Rheinland)